Atsushi Sugie  är en japansk astronom.

Enligt Minor Planet Center upptäckte han 122 asteroider mellan 1988 och 2000.

Asteroiden 3957 Sugie uppkallades efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av A Sugie

Källor 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
WP:Projekt Japan